PESCO
 Állandó strukturált együttműködés, angolul Permanent Structured Cooperation rövidítése
 Peshawar Electric Supply Company, pakisztáni energiacég nevének a rövidítése
Pesco
 Pesco, családnév